Bhagalpur (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Bhagalpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Bhagalpur